Orosz profi ökölvívók listája
Alekszandr Alekszejev
Jurij Arbacsakov
Gyenyisz Bahtov
Gyenyisz Bojcov
Andrej Fedoszov
Andrej Gogoljev
Szultan Ibragimov
Denis Inkin
Szergej Kobozev
Oleg Maszkajev
Alekszandr Povetkin
Vadim Tokarev
Alekszej Szolovjov
Nyikolaj Valujev
Alexander Zolkin

 Profi
Ökölvívólisták